«Devils Haircut» — песня американского музыканта Бека. Песня была выпущена вторым синглом из его альбома Odelay 1996 года.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео на песню было снято Марком Романеком. На нём Бек гуляет по различным локациям Нью-Йорка в костюме ковбоя с бумбоксом на руках.

В видео присутствуют отсылки к фильмам «Полуночный ковбой» и «Четыреста ударов».

На премии MTV Video Music Awards 1997, Бек получил в общей сложности пять наград. Три за «The New Pollution» и две за «Devils Haircut»: «лучший монтаж» и «лучшее мужское видео».

Список композиций 
CD #1
 «Devils Haircut» [LP Version]
 «Devils Haircut» [Remix by Noel Gallagher]
 «Groovy Sunday» [Remix by Mike Simpson]
 «Trouble All My Days»

CD #2
 «Devils Haircut» [LP Version]
 «Dark and Lovely» [Remix by Dust Brothers]
 «American Wasteland» [Remix by Mickey P.]
 «.000.000»

12"
 A1 «Devils Haircut» (LP Version) (3:13)
 A2 «Devils Haircut» (Dark And Lovely) (3:38)
 A3 «Devils Haircut» (American Wasteland) (2:43)
 B1 «Where It’s At» (Lloyd Price Express) (4:57)
 B2 «Clock»(2:43)

7"
 «Devils Haircut»
 «Lloyd Price Express»

Участники записи 
 Бек: основной и бэк-вокал, электрогитара, бас, гармоника, орган, барабанные семплы
 The Dust Brothers: виниловые проигрыватели «вертушки», барабанные семплы

Хит-парады

В популярной культуре

Примечания

Доп. ссылки 
 Whiskeyclone discussion of Devils Haircut
 

Синглы 1996 года
Песни Бека
Видеоклипы, снятые Марком Романеком
Песни, спродюсированные Dust Brothers
Песни 1996 года
Песни, написанные Беком